BWF peut faire référence à :
 bosnien, une langue selon le code SIL International des langues ;
  ;
 Badminton World Federation (en français, Fédération mondiale de badminton) ;
 Broadcast Wave Format, un format conteneur audio ;
 Banque de Wallis-et-Futuna, une banque, filiale de BNP Paribas, sur le territoire de Wallis-et-Futuna ;
 Belgium Wrestling Federation.